Erik Guay, kanadski alpski smučar, * 5. avgust 1981, Quebec, Kanada.

Leta 2011 je na Svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju osvojil zlatoo medaljo na superveleslalomski tekmi, na Svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju 2017 v St. Moritzu pa je dosežek ponovil in osvojil svojo drugo zlato medaljo na velikih tekmovanjih v tej disciplini.

Rezultati v svetovnem pokalu

Globusi

Skupni seštevek

Stopničke 
 5 zmag – (3 smuk, 2 superveleslalom)
 24 stopničk – (17 smuk, 7 superveleslalom)

Sklici

Zunanje povezave 
 
 

Kanadski alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Kanado
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2006
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2010
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2014